Ruiz kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ruiz (ö), 
 Nunatak Ruiz,

Mexiko 

 Estación Ruiz, ort, Nayarit, Ruíz, 
 Ruíz (kommun), Nayarit, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar